Makau − region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
 Makao − gra karciana
 Mação − miasto w Portugalii

Zobacz też 
 Macau